Cinzano ima više značenja:
 Cinzano, Cuneo
 Cinzano, Torino